

Sigle 
 On Board Diagnostics (diagnostica di bordo)

Codici 
 OBD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Obano (Indonesia)